Die Saison 1976/77 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 8. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die beiden ersten jeder Staffel spielten um den Titel des Westdeutschen Meisters 1977. Erstmals seit 1973 gab es keinen Direktaufsteiger in die Bundesliga. Der Westdeutsche Meister TV Angermund 09 schied in der Qualifikation zur Bundesliga-Aufstiegsrunde gegen den Berliner SV 1892 aus.

In die Oberligen mussten mit TuRa Bergkamen (Westfalen), SC Münster 08 (Westfalen), dem Polizei SV Koblenz (Rheinland) und dem Bonner TV 1860 (Mittelrhein) vier Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd 

Entscheidungsspiel um Platz 2: Alemannia Aachen – TV Mülheim 14:11

Meisterschafts-Play-off 

TV Angermund 09 – Bayer 04 Leverkusen 20:15, 11:13
TSV Alemannia Aachen – TV Oppum 1894 16:15, 16:17

TV Angermund 09 – TSV Alemannia Aachen 19:13, 12:16
TV Angermund 09 damit Westdeutscher Meister 1977.

Qualifikation zur Bundesliga-Aufstiegsrunde 
Berliner SV 1892 – TV Angermund 09 17:14, 18:21 
TV Angermund nimmt damit nicht an der Aufstiegsrunde teil

Entscheidungen 
Absteiger aus der Bundesliga:
 TuS 05 Wellinghofen
 SC Phönix Essen 1920

Aufsteiger aus den Oberligen zur nächsten Saison:
 OSC Dortmund (Westfalen)
 Turnerschaft St.Tönis (Niederrhein)
 SG Düren 99 (Mittelrhein)
 Turnerschaft Bendorf (Rheinland)

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1976/77
Handballsaison 1976/77